Джондер Леонель Кадис Фернандес (; род. 29 июля 1995, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский футболист, нападающий клуба «Фамаликан» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Кадис начал профессиональную карьеру в клубе «Петаре». 29 марта 2012 года в матче против «Атлетико Эль-Вихия» он дебютировал в венесуэльской Примере.

В начале 2014 года Кадис перешёл в «Каракас». 23 февраля в матче против «Депортиво Ла Гуайра» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Джондер забил свой первый гол за «Каракас».

Летом 2015 года Кадис был арендован португальским «Униан Мадейра». 16 августа в матче против «Маритиму» он дебютировал в Сагриш-лиге. 6 декабря в поединке против «Тонделы» Джондер забил свой первый гол за «Униан Мадейра».

Летом 2016 года Кадис перешёл в «Насьонал Фуншал», подписав контракт на 3 года. 21 августа в матче против «Ароки» он дебютировал за новую команду. 13 марта 2017 года в поединке против «Пасуш де Феррейра» Джондер забил свой первый гол за «Насьонал». Летом того же года Кадис перешёл в «Морейренсе». 6 августа в матче против «Витории Сетубал» он дебютировал за новую команду. 4 ноября в поединке против «Портимоненсе» Джондер забил свой первый гол за «Морейренсе».

В начале 2018 года Кадис вернулся на родину, став игроком «Монагас». 7 марта в матче против «Депортиво Лара» он дебютировал за новый клуб. В поединке против «Карабобо» Джондер забил свой первый гол за «Монагас». 24 мая в матче Кубка Либертадорес против парагвайского «Серро Портеньо» он отметился забитым мячом.

Летом 2018 года Кадис перешёл в «Виторию Сетубал». 11 августа в матче против «Авеша» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Джондер забил свой первый гол за «Виторию».

Летом 2019 года Кадис подписал контракт с «Бенфикой», но для получения игровой практики сразу же был отдан в аренду во французский «Дижон». 28 сентября в матче против «Реймса» он дебютировал в Лиге 1. 1 ноября в поединке против «Пари Сен-Жермен» Джондер забил свой первый гол за «Дижон». 9 сентября 2020 года Кадис был взят в аренду клубом MLS «Нэшвилл» в качестве назначенного игрока сроком до 30 июня 2021 года с опцией выкупа. В главной лиге США он дебютировал 14 октября в матче против «Хьюстон Динамо», выйдя на замену на 70-й минуте. 20 октября в матче против «Далласа» он забил свой первый гол в MLS. 28 июня 2021 года «Нэшвилл» продлил аренду Кадиса на оставшуюся часть сезона 2021. По окончании сезона 2021 «Нэшвилл» не стал выкупать Кадиса у «Бенфики».

31 января 2022 года Кадис расторг контракт с «Бенфикой» и перешёл в «Фамаликан».

Международная карьера 
16 октября 2018 года товарищеском матче против сборной ОАЭ Кадис дебютировал за сборную Венесуэлы. Кадис был включён в состав сборной Венесуэлы на Кубок Америки 2021.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Петаре»
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Униан Мадейра»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Монагас»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Нэшвилл»
Игроки ФК «Фамаликан»